Померо́н (полюс Померанчука) — составной объект, предложенный в 1961 году для объяснения поведения частиц при адронных столкновениях высоких энергий. Померон является реджеоном (см. Теория Редже), обладающим квантовыми числами вакуума и интерсептом, близким к единице. Поскольку все прочие реджеоны имеют интерсепт меньше единицы, именно померон отвечает за медленный рост полных сечений адронных столкновений при больших энергиях. Кроме того, померон отвечает за квазиупругие рассеяния и дифракционные процессы при высоких энергиях. Названа в честь Исаака Яковлевича Померанчука.

Описание 
Понятия померона и реджеона были введены в теорию Владимиром Грибовым. Сам же Грибов термин «померон» не любил (померон — помер он).

По определению, померон взаимодействует одинаковым образом как с частицами, так и с античастицами. Тот факт, что именно померон обладает самым большим интерсептом среди всех реджеонов, влечёт за собой теорему Померанчука: полные сечения рассеяния частицы и античастицы асимптотически равны при высоких энергиях.

В феноменологической теории Редже постулируется как само существование померона, так и его свойства. Первоначально, когда экспериментально исследовались только полные и упругие сечения рассеяния адронов, казалось, что для описания этих процессов вполне достаточна самая простая модель померона: простой полюс с интерсептом 1,08 и наклоном траектории 0,25 ГэВ−2, который получил название «мягкого померона». В дальнейшем оказалось, что в жёстких дифракционных процессах рост сечений с энергией гораздо более быстрый, и потому одного только мягкого померона недостаточно. Для описания жёсткой дифракции теми же Доннаки и Ландшофом был введён второй — жёсткий — померон, который также постулировался простым редже-полюсом с интерсептом 1,42 и наклоном траектории 0,10 ГэВ−2. Другой разновидностью феноменологической померонной модели стал подход, в котором интерсепт померона явным образом зависел от жёсткого масштаба реакции. Наконец в рамках ещё одного подхода померон считается многократным полюсом, а зависимость от жёсткого масштаба параметризуется свободными параметрами.

Объект со всеми свойствами померона появляется также и в микроскопической теории сильных взаимодействий, в квантовой хромодинамике (КХД). Уже простой двухглюонный обмен в цвет-нейтральном состоянии служит некоторой моделью померона. Впрочем, эта модель довольно примитивна, так как не учитывает взаимодействие между глюонами. В более аккуратном варианте, померонное решение появляется в уравнении БФКЛ (Балицкого — Фадина — Кураева — Липатова), учитывающем с логарифмической точностью взаимодействие (теперь уже реджезованных) глюонов. Долгое время свойства БФКЛ-померона были известны лишь в главном логарифмическом приближении, и лишь в начале 2000-х годов были вычислены свойства померона в следующем-за-главным порядке теории возмущений.

Возникает при попытке вытаскивания части глюонного облака из протона.

Используется для объяснения квазиупругого рассеяния адронов и расположения полюсов Редже в теории Редже, частный случай реджеона.

Наиболее важным реджеоном в этой теории является померон — единственный реджеон, вклад которого в сечение рассеяния не уменьшается с энергией.

Владимир Наумович Грибов, развив теорию Редже, впервые ввёл понятие реджеона, частным случаем которого является померон.

Совместно с И. Т. Дятловым и В. В. Судаковым Карен Тер-Мартиросян решил систему «паркетных» уравнений квантовой электродинамики — задачу, которую Ландау считал неразрешимой. Наибольшую известность принесли Карену Аветиковичу его классические результаты в теории сильных взаимодействий при высоких энергиях. Совместно с В. Н. Грибовым и И. Я. Померанчуком он создал теорию точек ветвления в плоскости комплексного углового момента, исследовал процессы с мультиреджеонной кинематикой, дал теоретическое описание растущих сечений и построил теорию критического и сверхкритического померона.

См. также 
 Оддерон — реджеон, обладающий всеми квантовыми числами померона за исключением отрицательной C-чётности.

Примечания

Литература 
 Померонные веерные диаграммы для конечных ядер М. А. Браун
 Начальное условие для эволюции пертурбативного КХД-померона в ядре М. А. Браун
 Совместим ли «наивный» померон с конфайнментом? Петров, В. А. (Владимир Алексеевич) 1986
 Non-forward BFKL pomeron at next-to-leading order Fadin, V. S. (Viktor Sergeevič) Fiore, R 2004

Ссылки 
 Помероны на сайте Фермилаба
 Померон
 Форвард-детектор на LHC
 Кварк‐глюонные представления об адронных взаимодействиях и данные LHC Н. Н. Калмыков НИИЯФ МГУ 04.10.2011
 Физика стандартной модели Диффракционная физика
 Померон в квантовой хромодинамике и асимптотические эффекты при высоких энергиях Ким, В. Т. (Виктор Тимофеевич)

Сильные взаимодействия элементарных частиц
1961 год в науке
Гипотезы теории поля
Гипотезы ядерной физики
Нестабильные элементарные частицы
Глюоны